Такмичења у  трци на [400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 7., 8. и 9. августa на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовала су 34 такмичара из 27 земаља.

  Аустрија (1) 
  Бахаме (2)
  Бахреин (1)
  Бразил (1)
  Бугарска (2)
  Грчка (1)
  Египат (1)
  Западна Немачка (1) 
  Јамајка (1) 
  Југославија (1) 
  Канада (1) 
  Кенија (1) 
  Мађарска (1)
  Нигерија (1) 
  Норвешка (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Пољска (1) 
  Румунија (1) 
  Сенегал (1) 
  САД (3)
  Совјетски Савез (2) 
  Уганда (1)
  Уједињено Краљевство (2) 
  Чехоасловачка (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди 
Рекорди закључно са 6. августом 1983.
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1983.
|-
| Светски рекорд
| Едвин Мозес   
| 47,13
| Милано, Италија
| 3. јул 1980.
|-
| Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
| Најбољи резултат сезоне  
|Едвин Мозес   
| 47,84
| Москва, СССР
| 11. јун 1983.
|-
| Афрички рекорд 
| Џон Аки-Буа ,  
| 47,82
| Минхен, Западна Немачка
| 2. септембар 1972.
|-
| Азијски рекорд 
| Такажи Нагао ,  
| 49,59
| Токио, Јапан
| 25. септембар 1978.
|-
| Европски рекорд''' 
|  Харалд Шмид ,  
| 54,02
| Атина, Грчка
| 8. септембар 1982.
|-
| Северноамерички рекорд 
| Едвин Мозес   
| 47,84
| Москва, СССР
| 11. јун 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд[ 
| Хуан Dyrzka   
| 49,82
| Максико, Мексико
| 18. октобар 1968. 
|-
| Океанијски рекорд 
| Брус Филд   
| 49,82
| Крајстчерч, Нови Зеланд
| 29. јануар 1974. 
|-
!colspan="5"|Рекорди по завршеку Светског првенства 1983.
|-
|  Рекорд светских првенстава
|  Едвин Мозис,   
| 47,50
 | Хелсинки, Финска
|  9. август 1983.
|}

Освајачи медаља

Најбољи резултати 1983. годие 
Десет најбржих атлетичара 1983. године на 400 метара препоне, пре почетка светског првенства (6. августа 1983) имали су следећи пласман.

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Едвин Мозес ||  || 47,44 ||  19. јун
|-
| 2. || Харалд Смид ||  || 48,57|| 18. јул 
|-
| 3. || Давид Патрик ||  || 48,71 || 3. јул
|-
| 4. || Александар Харлов ||  || 48,78 ||  20. јун
|-
| 5. || Андре Филипс ||rowspan="3" |   || 48,79|| rowspan="2" |26. јул
|-
| 6. || Дејвид Ли  || 48,86 || 
|-
| 7. || Лари Колинг || 48,47 || 12. јун
|-
| 8. || Свен Ниландер ||  || 48,48 || 3. јун
|-
| 9. || Александар Јацевич || || 48,99 || 27. јул
|-
| 10. || Џон Томас ||  || 49,04'' || 3. јун
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичари су подељени у 5 квалификационеих група, из којих су  двојица првоплаираних директно пласирала за полуфинале (КВ), а још 6 на основу постигнутог резултата (кв''').,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичари су подељени у 2 полуфиналне групе, а 4 првопласирана из сваке групе ишла су у финале.,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати СП 1983. на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном